Gilles de Binche peut faire référence à :
 Le compositeur franco-flamand Gilles Binchois, dit aussi « Gilles de Binche ».
 Les Gilles du carnaval de Binche.